

Ferrovie

Argentina 
Stazione di Buenos Aires Centrale

Australia
Stazione di Sydney Centrale

Austria
Stazione di Graz Centrale
Stazione di Innsbruck Centrale
Stazione di Klagenfurt Centrale
Stazione di Leoben Centrale
Stazione di Linz Centrale
Stazione di Salisburgo Centrale
Stazione di Sankt Pölten Centrale
Stazione di Vienna Centrale
Stazione di Villaco Centrale
Stazione di Wels Centrale
Stazione di Wiener Neustadt Centrale

Belgio
Stazione di Anversa Centrale
Stazione di Bruxelles Centrale

Bielorussia
Stazione di Baranavičy Centrale
Stazione di Brėst Centrale
Stazione di Orša Centrale

Danimarca 
Stazione di Aarhus Centrale
Stazione di Copenaghen Centrale

Finlandia 
Stazione centrale di Helsinki

Germania 
 Stazione di Amburgo Centrale
Stazione di Arnstadt Centrale
Stazione di Aquisgrana Centrale
Stazione di Augusta Centrale
Stazione di Bayreuth Centrale
Stazione di Berlino Centrale
Stazione di Bielefeld Centrale
Stazione di Bochum Centrale
 Stazione di Bonn Centrale
Stazione di Braunschweig Centrale
Stazione di Brema Centrale
Stazione di Bremerhaven Centrale
Stazione di Chemnitz Centrale
Stazione di Coblenza Centrale
Stazione di Colonia Centrale
Stazione di Cottbus Centrale
Stazione di Darmstadt Centrale
Stazione di Dessau Centrale
 Stazione di Dortmund Centrale
Stazione di Dresda Centrale
 Stazione di Duisburg Centrale
 Stazione di Düsseldorf Centrale
Stazione di Erfurt Centrale
Stazione di Essen Centrale
Stazione di Friburgo in Brisgovia Centrale
Stazione di Fürth Centrale
Stazione di Gelsenkirchen Centrale
 Stazione di Gera Centrale
 Stazione di Hagen Centrale
 Stazione di Halle (Saale) Centrale
 Stazione di Heidelberg Centrale
Stazione di Heilbronn Centrale
Stazione di Hildesheim Centrale
Stazione di Ingolstadt Centrale
Stazione di Kaiserslautern Centrale
Stazione di Karlsruhe Centrale
Stazione di Kassel Centrale
Stazione di Kiel Centrale
Stazione di Landau (Pfalz) Centrale
Stazione di Lipsia Centrale
Stazione di Lubecca Centrale
Stazione di Ludwigshafen am Rhein Centrale
Stazione di Magdeburgo Centrale
Stazione di Magonza Centrale
 Stazione di Mannheim Centrale
Stazione di Monaco di Baviera Centrale
Stazione di Mönchengladbach Centrale
 Stazione di Mülheim (Ruhr) Centrale
Stazione di Norimberga Centrale
Stazione di Oberhausen Centrale
Stazione di Offenbach (Main) Centrale
Stazione di Paderborn Centrale
Stazione di Passavia Centrale
 Stazione di Pforzheim Centrale
Stazione di Potsdam Centrale
Stazione di Ratisbona Centrale
Stazione di Recklinghausen Centrale
 Stazione di Rheydt Centrale
Stazione di Rostock Centrale
Stazione di Saarbrücken Centrale
Stazione di Saarlouis Centrale
Stazione di Schweinfurt Centrale
Stazione di Schwerin Centrale
Stazione di Solingen Centrale
Stazione di Spira Centrale
 Stazione di Stoccarda Centrale
Stazione di Stralsund Centrale
Stazione di Treviri Centrale
 Stazione di Tubinga Centrale
 Stazione di Ulma Centrale
Stazione di Wanne-Eickel Centrale
 Stazione di Wiesbaden Centrale
 Stazione di Wolfsburg Centrale
Stazione di Worms Centrale
Stazione di Wuppertal Centrale
Stazione di Würzburg Centrale

Italia
Stazione di Agrigento Centrale
Stazione di Bari Centrale
Stazione di Bologna Centrale
Stazione di Caltanissetta Centrale
Stazione di Catania Centrale
Stazione di Gorizia Centrale
Stazione di La Spezia Centrale
Stazione di Lamezia Terme Centrale
Stazione di Livorno Centrale
Stazione di Messina Centrale
Stazione di Milano Centrale
Stazione di Napoli Centrale
Stazione di Nardò Centrale
Stazione di Palermo Centrale
Stazione di Pisa Centrale
Stazione di Potenza Centrale (già Potenza Inferiore)
Stazione di Prato Centrale (già Prato)
Stazione di Reggio Calabria Centrale
Stazione di Tarvisio Centrale (dismessa)
Stazione di Torre Annunziata Centrale
Stazione di Treviso Centrale
Stazione di Trieste Centrale

Paesi Bassi
Stazione di Amsterdam Centrale
Stazione dell'Aia Centrale
Stazione di Arnhem Centrale
Stazione di Leida Centrale
Stazione di Rotterdam Centrale
Stazione di Utrecht Centrale

Polonia
Stazione di Varsavia Centrale

Regno Unito
Stazione di Belfast Centrale
Stazione di Cardiff Centrale
Stazione di Glasgow Centrale
Stazione di Southampton Centrale

Serbia
Stazione di Belgrado Centrale

Stati Uniti d'America
Grand Central Terminal

Svezia
Stazione di Göteborg Centrale
Stazione di Linköping Centrale
Stazione di Luleå Centrale
Stazione di Lund Centrale
Stazione di Malmö Centrale
Stazione di Norrköping Centrale
Stazione di Örebro Centrale
Stazione di Östersund Centrale
Stazione di Umeå Centrale
Stazione di Västerås Centrale
Stazione di Stoccolma Centrale

Thailandia
Stazione centrale di Bang Sue – stazione principale di Bangkok

Metropolitana
 Central Station – stazione sulla metropolitana del Tyne and Wear

Altro 
 Central Station – programma televisivo comico